Дуланто — фамилия. Известные носители:

 Дуланто, Альберто (1910—?) — перуанский шахматист.
 Дуланто, Альфонсо (род. 1969) — перуанский футболист.
 Дуланто, Густаво (род. 1995) — перуанский футболист. Сын Альфонсо Дуланто.